El término Uliánovo  o Uliánove (Улянове) puede referirse a:

Uliánovo (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Uliánovo (Ilínskoye, Ivánovo), localidad del raión de Ilínskoye del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Uliánovo (Kíneshma, Ivánovo), localidad del raión de Kíneshma del óblast de Ivánovo, en Rusia.
Uliánovo (Kaliningrado), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Uliánovo (Gavrílov-Jam, Yaroslavl), localidad del raión de Gavrílov-Jam del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Uliánovo (Tutáyev, Yaroslavl), localidad del raión de Tutáyev del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Uliánovo (Úglich, Yaroslavl), localidad del raión de Úglich del óblast de Yaroslavl, en Rusia.
Uliánovo (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Uliánovo (Kaluga), localidad del óblast de Kaluga, en Rusia.
Uliánovo (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Uliánovo (Krasnodar), localidad del Krai de Krasnodar, en Rusia.
Uliánovo (Komi), localidad de la república de Komi, en Rusia.
Uliánovo (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Uliánovo (Bor, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Bor del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Uliánovo (Lukoyánov, Nizhni Nóvgorod), localidad del raión de Lukoyánov del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Uliánovo (Perm), localidad del krai de Perm, en Rusia.
Uliánovo (Opochka, Pskov), localidad del raión de Opochka del óblast de Pskov, en Rusia.
Uliánovo (Ostrov, Pskov), localidad del raión de Opochka del óblast de Pskov, en Rusia.
Uliánovo (Kuvshínovo, Tver), localidad del raión de Kuvshínovo del óblast de Tver, en Rusia.
Uliánovo (Zubtsov, Tver), localidad del raión de Zubtsov del óblast de Tver, en Rusia.
Uliánovo (Tver), localidad del raión de Tver del óblast de Tver, en Rusia.
Uliánovo (Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Tver, en Rusia.

Uliánovo (Jmelnitski), localidad del óblast de Jmelnitski, en Ucrania.
Uliánovo (Mykolaiv), localidad del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.